Bergstock steht für:

 ein erosiv herausgearbeiteter Einzelberg, das Bergmassiv
 eine kompakte Gesteinsmasse, siehe Stock (Geologie)
 Wanderstock für alpines Gelände, siehe Wanderstock #Bergstock

Siehe auch: